

L'état rwandais

Le régime de Juvénal Habyarimada

les Forces Armées Rwandaises et la gendarmerie

Les milices Interahamwe

Le gouvernement intérimaire

Le Front Patriotique Rwandais

La société civile

Les partis politiques

Les médias rwandais

Les Églises

Les attitudes dans la population

Personnalités jugées pour leur participation au génocide

Autres chapitres

Liens internes
Interahamwe
FPR
Hutu Power
FDLR
Juvénal Habyarimana
Paul Kagame
Pasteur Bizimungu
Benjamin Sehene

Liens externes
 Benjamin Sehene
 Publications de la Fondation Ntarama 
 Paroles de «génocidaires»
 Les rapports sur le génocide au Rwanda

Génocide au Rwanda 4